Aventinus Silvius was de zoon van Romulus Silvius, die koning van Alba Longa was.

Hij was als prins van Alba Longa een afstammeling van de Trojaanse held Aeneas en volgde zijn vader op als koning van Alba Longa. Nadat zijn vader door de bliksem geraakt werd, gaf hij het koningschap over aan Aventinus Silvius, die later onder de heuvel die nu de Aventijn heet zou worden begraven. Hij was de vader van Proca Silvius en grootvader van Numitor en Amulius die het bestuur onder elkaar verdeelden. Al snel greep Amulius naar de absolute macht en ontroonde zijn broer Numitor, die pas door zijn kleinzonen Romulus en Remus terug op de troon geplaatst werd.

Stamboom

Antieke bron 
 Titus Livius, Ab urbe condita I 3.9.

Romeinse mythologie